Danuta Winiarska (1925-2015) – uczestniczka powstania warszawskiego, sanitariuszka
 Danuta Winiarska (ur. 1949) – polska działaczka społeczna